Moorgarten steht für:
 Moorgarten (Landschaftsgarten), 
 Moorgarten (Hagenburg), Park in der Samtgemeinde Sachsenhagen
 Moorgarten (Lübeck), Stadtteil
 Im Moorgarten, Roman von Louise Roth

Siehe auch:
 Morgarten
 Moorpark